Liivi kan syfta på följande platser:

Estland 

 Liivi jõgi, å, Lääne län, 
 Liivi, by i Lääne-Nigula kommun i Läänemaa, 

Robotskapade Estlandförgreningar